Rupellaria är ett släkte av musslor. Rupellaria ingår i familjen Petricolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Rupellaria